Moldovan o Moldovanu es un apellido común en Rumania y Moldavia. Puede hacer referencia a:

 Ion Moldovan
 Viorel Moldovan
 Natalia Moldovan